La Coordination des mouvements de l’entente (CME) est une alliance de groupes armés maliens formée en 2017 pendant la guerre du Mali.

Organisation

Composition 
La CME est fondée le  par des groupes dissidents de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et de la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger réclamant leur inclusion dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Elle rassemble les mouvements suivants :
 Le Mouvement pour le salut de l'Azawad, faction Chamanamas (MSA-C) ;
 La Coalition du peuple pour l'Azawad (CPA) ;
 Le Congrès pour la justice dans l'Azawad (CJA) ;
 Le Front populaire de l'Azawad (FPA) ;
 Le Mouvement populaire pour le salut de l'Azawad (MPSA).

Coordinateur 
Les différents secrétaires-généraux des groupes de la CME se succèdent au poste de coordinateur du mouvement :
 Du  au  : Alla Ag Medi (MSA Chamanamas) ; il est désigné coordinateur pour une période de trois mois lors du  congrès de la CME, tenu à Tin Aouker, dans la région de Gao, du 28 au 30 avril 2018 ;
 Depuis le  : Abou Bakr Siddigh Ould Taleb (MPSA).

Notes et références 

Faction armée de la guerre du Mali
Politique au Mali
2017 au Mali
Faction armée en Afrique